Saki steht für:

 Individuum der Primatengattung der Sakis
 Saki (Schriftsteller) (Hector Hugh Munro; 1870–1916), britischer Schriftsteller
 Saki (Manga), Manga-Reihe von Ritz Kobayashi
 Saki (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Saki (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 Saky, russischer Name einer ukrainischen Stadt auf der Krim

Saki ist der Familienname folgender Personen:
 Gökhan Saki (* 1983), niederländisch-türkischer Kampfsportler
 Lydie Saki (* 1984), ivorische Fußballspielerin
 Ryūzō Saki (1937–2015), japanischer Schriftsteller